Rio Forqueta
Forqueta (náutica) - peça em Y por onde passa a ginga

Localidades

Forqueta (Caxias do Sul)

Desambiguação